Trébole puede referirse a:
 El nombre común de la planta Medicago rigidula.
 El nombre común de la planta Trifolium campestre.
 El nombre común de la planta Trifolium pratense'''''.

Véase también 
 Trébol.